Пара Андреа Главачкова / Луция Градецкая — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — пара Ваня Кинг / Ярослава Шведова — не защищали свой титул.

Посев 
Четыре первые сеяные пары начали турнир со второго раунда.

  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Второй раунд)
  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Четвертьфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Отказ)
  Мария Кириленко /  Надежда Петрова (Отказ)

<li>  'Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Титул)
<li>  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Полуфинал)
<li>  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Второй раунд)
<li>  Катарина Среботник /  Чжэн Цзе (Финал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Western & Southern Open 2012